«Ференцварош» — угорський футбольний клуб з района Ференцварош міста Будапешт. Клуб був створений у 1899 році та зіграв свій перший матч у 1901 році.

«Ференцварош» ' найуспішнішим угорським клубом у європейських футбольних змаганнях, вигравши Кубок ярмарків 1964–65, а також став першим угорським клубом, який увійшов до групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА в сезоні 1995/96 років.

Матчі

Змагання, організовані УЄФА

Кубок чемпіонів та Ліга чемпіонів

Кубок володарів кубків

Кубок УЄФА та Ліга Європи

Кубок Інтертото

Турніри, не визнані УЄФА

Кубок ярмарків

Кубок виклику

Кубок Мітропи

Рейтинг УЄФА 
Рейтинг УЄФА за роками

Примітки 

Сезони ФК «Ференцварош»
Ференцварош (футбольний клуб)